Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Davidson () :
le comté de Davidson, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
le comté de Davidson, situé dans l'État du Tennessee.